wolant – urządzenie sterujące w lotnictwie
 wolant – rodzaj lekkiego powozu
 wolant – dawna europejska gra sportowa 
 wolant – rodzaj falbany w sukniach kobiecych